Karl Emil Jönsson Haag (ur. 15 sierpnia 1985 w Årsundzie) – szwedzki biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata, medalista mistrzostw świata juniorów oraz trzykrotny zdobywca małej kryształowej kuli w sprincie.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutował 29 listopada 2003 podczas Pucharu FISu w biegu sprinterskim w Sveg, gdzie był czwarty. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2009/2010, kiedy to zajął 6. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz zdobył małą kryształową kulę w sprincie. W sezonie 2007/2008 był drugi, a w sezonie 2006/2007 trzeci w klasyfikacji sprintu.

Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver zajął 7. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Największym sukcesem w karierze Jönssona jest brązowy medal wywalczony w sprincie techniką dowolną podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011.

Po sezonie 2017/2018 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w klasyfikacji sprinterskiej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Szwedzcy biegacze narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Szwedzcy olimpijczycy